Салмин (Салмина) — русская фамилия. Может происходить (являться русифицированной формой) латышской фамилии  (Салминьш, «соломинка»).

Салмин 
 Салмин, Александр Михайлович (1946—2016) — заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР (подводный спорт).
 Салмин, Алексей Михайлович (1951—2005) — российский политолог.
 Салмин, Алексей Николаевич (род. 1961) — генерал-лейтенант ВС России.
 Салмин, Алексей Фёдорович (1917—1977) — советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Салмин, Антон Кириллович (род. 1949) — советский и российский этнолог, религиовед, доктор исторических наук.
 Салмин, Максим Иванович (род. 1985) — российский сурдолимпиец-волейболист.

Салмина 
 Салмина, Марина Алексеевна (1927—2013) — русский советский филолог, писатель, литературовед и библиограф.
 Салмина, Мария Викторовна (род. 1997) — российская синхронистка.
 Салмина, Нина Гавриловна (род. 1931) — советский и российский учёный-психолог.

См. также 
 Салминов
 Салминен
 Салминка